Ренесса́нс () — альтернативное название эпохи Возрождения и архитектуры её времени. Также может означать:

Искусство 
Музыка
 La Renaissance — гимн Центральноафриканской Республики с 1960 года.
 Renaissance — британская рок-группа, существующая с 1969 года.
  — альбом (1969) одноимённой группы.
 Renaissance — альбом (1968) группы Vanilla Fudge.
  — альбом (1973) группы The Miracles.
  — альбом (1994) .
  — песня (1994) группы M People.
 Renaissance — альбом (2000) Лайонела Ричи.
 Renaissance: Sequential — альбом (2006) Эрнана Катаньо.
  — альбом (2008) Q-Tip'а.
 Renaissance — альбом (2022) Бейонсе.

Прочее
  — театр в Париже.
 «Ренессанс» — французский мультфильм 2006 года.
 Ренессанс — яйцо Фаберже.

Здания 
Россия
 Renaissance Moscow Towers — комплекс из двух небоскрёбов, строящихся в Москве.

США
 Башня Ренессанс — офисный небоскрёб в Далласе, штат Техас.
 Ренессанс-центр — комплекс из семи небоскрёбов в Детройте, штат Мичиган.

Организации 
Российские
 Ренессанс Капитал — инвестиционный банк.
 Ренессанс Страхование — страховая компания.
 Ренессанс Жизнь  — компания по страхованию жизни.
 Ренессанс Холдинг — строительная компания.
  — телерадиовещательная компания.
  — кинопроизводственная компания.
  — компьютерно-образовательная компания.
 Renaissance Technologies — хедж-фондовая компания.

Прочие
  — международная гостиничная сеть.
  — английская железнодорожная компания.

Корабли Франции 
  — баржа-гостиница, круизное судно.
  — круизный лайнер.

Футбольные клубы 
  (Renaissance Football Club) — из Нджамены, Чад.
 «Ренессанс Беркан» (Renaissance Sportive de Berkane) — из Беркана, Марокко.
  (Renaissance Sportive de Settat) — из Сеттата, Марокко.

См. также